Guiyu fait référence à :
 Guiyu, un poisson osseux fossile ;
 Guiyu (贵屿镇), une ville-préfecture de la province du Guangdong en Chine.